Montecarlensi – abitanti di Monte Carlo (Santa Catarina)
Montecarlensi – abitanti di Montecarlo (Misiones)